Nineveh Township désigne les townships suivants aux États-Unis :

  du comté de Johnson dans l'Indiana.
 Nineveh Township dans le comté d'Adair du Missouri.
 Nineveh Township dans le comté de Lincoln du Missouri (ancien comté).

Voir aussi 
 Nineveh

Homonymie de townships